Йоланда Кабальеро — колумбийская легкоатлетка, которая специализируется в беге на длинные дистанции.

В начале спортивной карьеры специализировалась в беге на 3000 метров с препятствиями, на которой заняла 3-е место на чемпионате Южной Америки 2005 года.

На Олимпиаде 2012 года бежала марафон, но не смогла закончить дистанцию. В 2013 году заняла 7-е место на Нью-Йоркском полумарафоне, показав время 1:10.30 — этот результат стал рекордом Колумбии и Южной Америки.

Сезон 2014 года 
2 февраля заняла 2-е место на Полумарафоне Маругаме с результатом 1:10.45.

Ссылки 
 

Марафонцы
Бегуны на длинные дистанции Колумбии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года